Дугди́нский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Зейского района Амурской области. 

Административный центр — посёлок Дугда.

История 
Дугдинский сельский Совет народных депутатов был образован в 1984 году в связи со строительством Байкало-Амурской магистрали.

31 октября 2005 года в соответствии с Законом Амурской области № 73-ОЗ муниципальное образование наделено статусом сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сельсовет на сайте Зейского района

Муниципальные образования Зейского района
Сельские поселения Амурской области